Luisa Tetrazzini ist eine

 Opernsängerin – Luisa Tetrazzini
 ein nach ihr benanntes Spaghetti-Gericht – Tetrazzini (Speise)